Суперкубок УЕФА 2007 — 32-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. В матче сыграли победитель Лиги чемпионов УЕФА 2006—2007 итальянский «Милан» и победитель Кубка УЕФА 2006—2007 испанская «Севилья». Игра состоялась на стадионе «Луи II» в Монако 31 августа 2007 года. По итогам матча Суперкубок УЕФА в пятый раз в своей истории завоевал «Милан».

В связи со смертью полузащитника «Севильи» Антонио Пуэрты матч могли отменить, однако он был проведен, и у всех игроков на футболке была надпись «PUERTA», расположенная ниже игрового номера. Перед матчем была проведена минута молчания.

Команды 

* жирным помечены годы, где команда одержала победу.

Матч

Статистика 

</div>

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2006—2007
 Кубок УЕФА 2006—2007

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок УЕФА 2007

Август 2007 года
2007
Европейский футбол в сезоне 2007/2008
Международные соревнования по футболу в Монако
События 31 августа
Спорт в Монако в 2007 году
Спорт в Италии в 2007 году
Спорт в Испании в 2007 году